Эльмар Гасанов: Гасанов, Эльмар Байрамали оглы (род. 1981) — шат (принц крови) Улуса тюрков-карапапаков из рода Гасанлы. Общественно-политический деятель Грузии и Азербайджана. Член Высшего совета при Верховном шате Улуса тюрков-карапапаков.
 Гасанов, Эльмар Вагифович (род. 1983) — украинский пианист.